Papp-Váry Árpád (1938) Széchenyi-díjas térképész
Papp-Váry Árpád (1976) közgazdász, marketingszakember